La Villedieu (Charente-Maritime)
 La Villedieu (Creuse)
 La Villedieu (Lozère)

Zobacz też